Spitta peut désigner :

 Friedrich Adolf Wilhelm Spitta (1852-1924), théologien protestant et musicologue allemand
 Max Spitta (1842-1902), architecte allemand
 Philipp Spitta (1841-1894), musicographe et musicologue allemand, frère de Friedrich Spitta.